Манов може да се отнася за:

 Александър Манов (1875 – 1968), български военен и революционер
 Андрей Манов (1897 – 1930), български революционер
 Божидар Манов (р. 1947), български кинокритик
 Борис Манов (1922 – 2009), български офицер
 Василий Манов (19в - 1953).- едър земевладелец, търговец на тютюн
 Васил Манов (р. 1941), български икономист
 Велко Манов (1883 – 1905), български революционер
 Давидко Манов (1829 – 1889), български политик и общественик
 Елисей Манов (р. 1931), български просветен деец
 Емил Манов (1919 – 1982), български сценарист
 Иван Манов (р. 1936), български актьор
 Никола Манов (1848 – ?), български общественик
 Панайот Манов (1867 – 1931), български революционер
 Сава Манов (1943 – 2005), български физик
 Теодос Манов (?), български революционер
 Христо Манов (1878 – 1906), български революционер